Altamont Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Altamont Township (North Carolina)
 Altamont Township (South Dakota)